Kaluga steht für:

 Kaluga, eine Stadt in Russland
 Oblast Kaluga, einen Oblasten
 Stadtkreis Kaluga, den Stadtkreis
 Kaluga (Krater), den Einschlagkrater in Russland
 Kaluga-Hausen, einen Fisch